Luciano Bolis – partigiano italiano (1918-1993)
Luigi Bolis – tenore italiano (1839-1905) 
Luigi Bolis – patriota italiano (1841-1932)
Marco Bolis – allenatore ed ex calciatore italiano (1962)